Der Begriff Standrohr bezeichnet

 ein Gerät der Feuerwehr, siehe Standrohr (Feuerwehr)
 die Verbindung eines Regen-Fallrohres mit einem Kanalgrundrohr, siehe Standrohr (Entwässerung)
 in der Fahrzeugtechnik ein Teil einer Teleskopgabel
 das Ende der Abwasser-Druckrohrleitung auf den Rieselfeldern, siehe Berliner Rieselfelder
 den obersten Abschnitt der Verrohrung einer geologischen Bohrung, siehe Standrohr (Bohrtechnik)
 ein Handrohr, einer der Vorläufer von Gewehren mit Kaliber 12 bis 36 mm
 ein Überlaufrohr, ein hohler Rohrstopfen als Ersatz für ein Überlaufloch bei Sanitärkeramik, wird zum Entleeren gezogen.